Sterappel kan betrekking hebben op de volgende vruchten:
 Het appelras, zie Sterappel (appel)
 De cainito, waarvan sterappel een synoniem is, zie Cainito

Deze niet-verwante vruchten hebben met elkaar gemeen dat de pitten in een dwarsdoorsnede van de vrucht een sterpatroon vormen.